Moste steht für:

 Moste (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana, Slowenien
 Moste (deutsch: Steinbrücken), Ortschaft in der Gemeinde Žirovnica, Slowenien
 Moste, Ortschaft in der Gemeinde Komenda (Slowenien)